Truax steht für:

 Truax (Iowa), eine Ortschaft im Wapello County, Iowa, Vereinigte Staaten
 Truax (Wisconsin), eine Ortschaft im Eau Claire County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Truax ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Truax (* 1943), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Caleb Truax (* 1983), US-amerikanischer Boxer
 Charles V. Truax (1887–1935), US-amerikanischer Politiker
 Barry Truax, Musikforscher, siehe Soundscape #R. Murray Schafer und Barry Truax